Flintskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flintskär (Näversholma, Föglö, Åland), 
 Flintskär (Granö, Föglö, Åland), 
 Flintskär, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar